Sergio Telmon – giornalista italiano
 Tullio Telmon – linguista italiano